postać wyobrażona w malarstwie lub rzeźbie
 figura serpentinata
 inna nazwa posągu, statuy
 świątek
 gry
 figura szachowa (zob. też kategorię „Bierki szachowe”)
 figura (w kartach)
 układ ruchów:
 figura akrobatyczna
 figura taneczna
 łyżwiarstwo figurowe
 akrobacja lotnicza
 geografia
 Figura – hotel górski w Czechach, w Wysokim Jesioniku.
 biologia
 Figura – rodzaj chrząszczy
 logika
 forma sylogizmu 
 językoznawstwo
 figura retoryczna
 religia
 kapliczka zawierająca rzeźbę 
 muzyka
 grupa dźwięków o charakterze ornamentu
 matematyka
 figura geometryczna
 w heraldyce
 figura uszczerbiona
 figura zaszczytna
 osoby
 Katarzyna Figura